Keyhole Markup Language, XML-alapú jelölőnyelv térben ábrázolt alakzatok megjelenítésére
 Kambarkai Gépgyár, vasúti járműgyár Oroszországban, Udmurtföldön
 Kovrovi Gépgyár, fegyvergyár az oroszországi Kovrovban
 Kijevi Motorkerékpárgyár, motorkerékpárokat gyártó ukrán járműgyár